Cuevas puede referirse a los siguientes buques de guerra de la Marina del Brasil: 

Cuevas (pontón de 1867)
Cuevas (vapor de 1867)

Buques de guerra de Brasil